Gardenia – imię 
 Gardenia – rodzaj roślin z rodziny marzanowatych
 Gardenia – polska grupa rockowa działająca od 1987